Lucasville ist der Name mehrerer Orte

in Kanada:
 Lucasville (Ontario)
 Lucasville (Nova Scotia)

in den Vereinigten Staaten:
 Lucasville (Ohio)
 Lucasville (Pennsylvania)